Suni lub Súni
 Suni (gmina włoska)
 Suni (zwierzę) – zwierzę z rodziny krętorogich, Neotragus moschatus
 imię męskie – Súni Olsen
Zobacz też:
 Suni-Zanakia